Kearney Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Kearney Township (Michigan)
 Kearney Township (Missouri)